Amerikai Egyesült Államok
Lakewood (Colorado)
Lakewood (Dél-Karolina)
Lakewood (Illinois)
Lakewood (Iowa)
Lakewood (Kalifornia)
Lakewood (New Orleans, Louisiana)
Lakewood (Michigan)
Lakewood (népszámlálási lakóövezet, New Jersey)
Lakewood (New York)
Lakewood (Ohio)
Lakewood (Pennsylvania)
Lakewood (Tennessee)
Lakewood (Dallas, Texas)
Lakewood (Washington)
Lakewood (Wisconsin)
Lakewood (népszámlálási lakóövezet, Wisconsin)